Příjmení Božek nese více různých osobností:

 Josef Božek (1782–1835) – český mechanik a konstruktér
 Roman Božek (* 1963) – český hokejista
 Romuald Božek (1814–1899) – český vynálezce a konstruktér
 Václav Božek (* 1949) – český politik

Externí odkazy